Spirit ( für Geist) ist

 Spirit (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Spirit (Band), eine amerikanische Rock-Band
 Spirit Racing, ein britisches Formel-1-Team in den 1980er Jahren
 Spirit (Parser), ein rekursiv absteigender objektorientierter Parsergenerator
 Spirit (Raumsonde), eine amerikanische Raumsonde zur Erforschung des Planeten Mars
 Spirit – Der wilde Mustang, ein Zeichentrickfilm von Dreamworks
 Spirit: wild und frei, eine Zeichentrickserie von Dreamworks
 Spirit (Software), eine CAD-Software von Softtech
 (37452) Spirit, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 HMS Spirit (P245), ein britisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 Sikorsky S-76 „Spirit“, US-amerikanischer Mehrzweckhubschrauber
 The Spirit, eine Comicfigur von Will Eisner
 Spirit Airlines, eine US-amerikanische Fluggesellschaft 
 Zest Airways (früher Asian Spirit), eine philippinische Fluggesellschaft
 ein Tarnkappenbomber der US Air Force, siehe Northrop B-2
 ein Automodell der Marke Dodge, siehe Dodge Spirit 
 ein Automodell der Firma Rolls-Royce, siehe Rolls-Royce Silver Spirit
 Team Spirit (E-Sport-Team), eine E-Sport Organisation aus Russland
 der Titel mehrerer Musikalben:
 Spirit (Depeche-Mode-Album), ein Album von Depeche Mode
 Spirit (Eluveitie-Album), ein Album der Metalband Eluveitie
 Spirit (Leona-Lewis-Album), ein Album der britischen Sängerin Leona Lewis
 Spirit (Spirit-Album), das erste Album der gleichnamigen Band Spirit

der Künstlername von:
 Majk Spirit (Michal Dušička; * 1984), slowakischer Rapper und Mitglied der Gruppe H16

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spirit (Washington)
 Spirit (Wisconsin), ein Ort im Price County, Wisconsin
 Spirit (Spirit, Wisconsin), eine Community im gleichnamigen Ort Spirit (Wisconsin)

SPIRIT ist
 der frühere Name der ehemaligen Sociaal-Liberale Partij in Flandern
 ein XML-basiertes Austauschformat für Entwurfsdaten von integrierten Schaltungen, siehe IP-XACT

Siehe auch:
 The Spirit (Begriffsklärung)

Abkürzung